Епіклеса Філометор значить «Той, хто любить матір».

 Антіох VIII Гріп Філометор (дата народження невідома — 96 до н. е.) — цар Сирії у 125 до н. е.—96 до н. е. роках.
 Аріарат VII Філометор — правитель Каппадокії в 116—101 або в 111—100 роках до н. е.
 Аттал III Філометор Евергет (між 171 до н. е. та 162 до н. е. — 133 до н. е.) — останній цар Пергаму, володарював з 138 до 133 року до н. е., науковець.
 Перісад IV Філометор (дата народження невідома — помер близько 145/140 р. до н. е.) — боспорський цар.
 Птолемей VI Філометор (186 до н. е. — 145 до н. е.) — цар Єгипту у 180 до н. е.-176 до н. е. (окрім 164—163 до н. е.), з перемінним успіхом боровся проти Сирійського царства.
 Птолемей XV Цезаріон Філопатор Філометор (47 до н. е. — 30 до н. е.) — останній фараон Єгипту.
 Селевк V Філометор (*д/н —125 до н. е.) — цар Сирії у 126 до н. е.-125 до н. е. роках.
 Селевк VII Філометор (д/н — 58 до н. е. або 57 до н. е.) — цар Сирії у 83—69 роках до н. е.

Див. також 
 Евпатор
 Філопатор
 Філадельф